Гудченко:

 Гудченко, Алексей Петрович (1921—1998) — советский учёный-металлург.
 Гудченко, Любовь (род. 1992) — белорусская футболистка.